Okręty US Navy o nazwie USS "Jacob Jones", pochodzącej od Jacoba Jonesa:
 Pierwszy "Jacob Jones" (DD-61) był niszczycielem typu Tucker, który został zwodowany w 1916 i zatopiony w 1917.
 Drugi "Jacob Jones" (DD-130) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1919 i został zatopiony przez torpedę w lutym 1942
 Trzeci "Jacob Jones" (DE-130) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który wszedł do służby w 1943 i został z niej wycofany w 1946.
Jacob Jones